Lewert steht für:

 Lewert (Kyll) oder Lewertbach, linker Zufluss der Kyll in Frauenkron, Gemeinde Dahlem, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 C. F. Lewert, deutscher Hersteller von Morsegerätschaften (1800–1893)